Az Allsvenskan 1926-27-es szezonja volt a bajnokság harmadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a GAIS lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag